La Salada puede referirse a:

Salada, vértice geodésico de primer orden situado en España, en la Sierra de Javalambre, entre las provincia de Castellón y Teruel;
Feria La Salada, complejo comercial ubicado en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina;
Estación La Salada, estación ferroviaria en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación La Salada, estación de ferrocarril en Luis Palacios, provincia de Santa Fe, Argentina;
Parque Balneario La Salada, antiguo balneario ubicado en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina;
La Salada, aldea de Sevilla, España.
La Salada película argentina estrenada en 2015.
Laguna Salada (Baja California), depresión arenosa en el municipio de Mexicali, Baja California, México.